Rechinger ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Rechinger (1867–1952), österreichischer Botaniker
 Karl Heinz Rechinger (1906–1998), österreichischer Botaniker